Pepeljevac (gmina Kuršumlija) – wieś w Serbii, w okręgu toplickim, w gminie Kuršumlija
 Pepeljevac (gmina Lajkovac) – wieś w Serbii, w okręgu kolubarskim, w gminie Lajkovac
 Pepeljevac (miasto Kruševac) – wieś w Serbii, w okręgu rasińskim, w mieście Kruševac